Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Acton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Acton – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Acton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Acton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Acton – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Acton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Acton – miejscowość w hrabstwie Armagh (Irlandia Północna)

 Acton – dzielnica w Londynie

Miejscowości w USA:
 Acton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Acton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Acton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
Gminy w USA:
 Acton (ang. Acton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Acton (ang. Acton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Acton (ang. Acton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Acton (ang. Acton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
Osoby:
 John Acton (1736-1811) – premier królestwa Neapolu
 Eliza Acton (1799-1859) – angielska pisarka
 Charles Acton (1803-1847) – angielski kardynał 
 Lord Acton (1834-1902) – brytyjski historyk i polityk liberalny
 Harold Acton (1904-1994) – angielski poeta i pisarz
 Richard Acton (ur. 1941) – brytyjski polityk

Zobacz też